Die Dame vom See steht für:

 Die Dame vom See, deutscher Titel von La donna del lago, Oper von Gioachino Rossini
 Dame vom See, anderer Name für Nimue, Gestalt der walisischen und bretonischen Sagenwelt
Die Dame vom See, deutscher Titel von Pani jeziora, Roman von Andrzej Sapkowski